Gottfried Kinkel ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Kinkel (Schriftsteller) (1815–1882), deutscher Schriftsteller
 Gottfried Kinkel (Philologe) (1844–1891), deutscher Klassischer Philologe
 Gottfried Kinkel (Politiker) (1871–1932), deutscher Politiker (SPD, USPD), MdL Württemberg